Фіа́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 39 км на схід від Тулузи, 32 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 545 осіб у працездатному віці (15-64 років) 415 були активні, 130 — неактивні (показник активності 76,1%, у 1999 році було 71,0%). З 415 активних працювало 376 осіб (199 чоловіків та 177 жінок), безробітних було 39 (23 чоловіки та 16 жінок). Серед 130 неактивних 34 особи були учнями чи студентами, 46 — пенсіонерами, 50 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 351 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 884,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Фіак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн